Kispesti Textil SE
 Kispesti Textilgyár